Østrigs Grand Prix 2022 (officielt navn: Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2022) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 10. juli 2022 på Red Bull Ring i Spielberg, Østrig. Det var det elvte løb i Formel 1-sæsonen 2022, og 36. gang at Østrigs Grand Prix blev arrangeret.

Ræset var det andet løb i sæsonen, som blev kørt med sprint race formatet.

Kvalifikation 

Noter:

 - Kvalifikationen bestemer kørerenes startplads til Sprint Race, ikke til Grand Prixet.

 - Sergio Pérez kvalificerede sig som 4. plads, men han fik sin bedste tid i anden del slettet efter kvalifikationen, for at have forladt banen under omgangen. Han blev dermed 13. plads i anden del.

Sprint Race 

Noter:

 - Valtteri Bottas skal starte bagerst, efter at han må erstatte motoren i hans bil.

 - Zhou Guanyu måtte starte fra pit lane efter et problem med hans bil under opvarmningsomgangen.

 - Alexander Albon blev givet en 5-sekunders straf for at tvinge Lando Norris af banen. Som resultat af straffen gik Albons slutposition fra 13. pladsen til 16. pladsen.

 - Sebastian Vettel udgik af ræset, men blev klassificeret som færdiggjort, i det at han havde kørt mere end 90% af løbsdistancen.

 - Fernando Alonso startede ikke ræset på grund af et elektronisk problem.

Resultat 

Noter:

 - Inkluderer point for hurtigste omgang.

 - Pierre Gasly blev givet en 5-sekunders straf for at være skyld i et sammenstød med Sebastian Vettel.

 - Sebastian Vettel blev givet en 5-sekunders straf for at køre af banen.

Stilling i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2022
Østrigs Grand Prix